

Cinema
La statua di carne – film muto del 1912 diretto da Attilio Fabbri
La statua di carne – film muto del 1912 diretto da Giuseppe De Liguoro
La statua di carne – film muto del 1921 diretto da Mario Almirante

Teatro
La statua di carne – dramma del 1847 scritto da Teobaldo Ciconi